Il premio di calciatore sudamericano dell'anno per il 2005 fu assegnato a Matías Fernández, calciatore cileno del Colo-Colo.

Classifica

Collegamenti esterni
 South American Player of the Year 2005 - RSSSF

Calciatore sudamericano dell'anno